Сезон 2009/2010 стал для Милана 76-м в Чемпионате Италии. В летнее межсезонье пост главного тренера покинул  Карло Анчелотти, который тренировал команду с 2001 года. При нем было выиграно 8 трофеев (1 золото чемпионата, 1 кубок Италии, 1 суперкубок Италии, две Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и 1 Клубный чемпионат мира). Вместе с тренером команду покинул многолетний капитан и лидер Паоло Мальдини. Новым капитаном стал ветеран Массимо Амброзини.

На место главного тренера был назначен бывший игрок команды бразилец Леонардо. Однако еще при Анчелотти чувствовалось, что команда погружается в кризис. Это было обусловлено спадом результатов в последние годы. При новом тренере команда выглядела так же неплохо, была проведена хорошая трансферная компания (Тиагу Силва, Хунтелар, во второй раз в аренду пришел Дэвид Бекхэм), однако с этим активом тренер не смог навязать борьбу за трофеи. Единственный успех - бронза чемпионата. В конце сезона Леонардо покинул пост главного тренера.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

*№ 3 навечно закреплен за Паоло Мальдини(номер может взять один из сыновей игрока, если тот будет играть за клуб)

*№ 6 навечно закреплен за Франко Барези

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 
Убытки:15.000.000

Зима 

Убытки:10.000.000

Ушли из клуба

Лето 
Прибыль:80.500.000

Зима 

Прибыль:0

Общие убытки:25.000.000

Общая прибыль: 80.500.000

Разница:55.500.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

Лига чемпионов УЕФА

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 

2009